Джеда́и () — ключевые персонажи эпопеи «Звёздных войн», рыцари-миротворцы — члены Ордена джедаев, адепты Светлой Стороны Силы, защитники Галактической Республики. Джедаи умеют направлять Силу, что даёт им суперспособности. Основное оружие джедая — световой меч.

По словам создателя «Звёздных войн» Джорджа Лукаса, слово «джедай» он придумал, вспомнив название жанра японского кинематографа — , который произвёл на него большое впечатление.

История Ордена Джедаев 
Корни джедайского сообщества исходят с планеты Тайтон, где оно представляло собой скорее общину исследователей и философов и только со временем джедаи начали исполнять задачу хранителей мира и процветания в Галактике. Джедайская философия, основанная на неустанном поиске гармонии и порядка, сделала их наилучшими посланцами мира и хранителями спокойствия Галактики. Джедаи предпочитали разрешать конфликты не оружием, но словом, прибегая к битве крайне редко и в самых экстренных ситуациях. Противники джедаев — их полная противоположность, служители Тёмной Стороны Силы, ситхи, сеявшие в Галактике страх, ненависть и насилие.

Путь Джедая 
Будущие джедаи проходили долгий тернистый путь. Становление будущих миротворцев начиналось ещё в раннем детстве, когда чувствительных к Силе отбирали для обучения и отправляли в Храм Джедаев на Корусанте. Детей, только начавших свою подготовку, называли юнлингами. Далее юнлинга, прошедшего ряд необходимых испытаний, брал под свою опеку рыцарь-джедай или мастер-джедай и юнлинг становился падаваном. Если же юнлинг не проходил испытания или его не выбирали падаваном, то он отправлялся в Корпус Обслуживания Джедаев.

Кодекс Джедая 
Кодекс Джедая приводится во многих книгах о «Звёздных войнах» и состоит из пяти истин:
Нет волнения — есть покой.
Нет невежества — есть знание.
Нет страсти — есть безмятежность.
Нет хаоса — есть гармония.
Нет смерти — есть Сила.

Истина о хаосе и гармонии приводится не во всех публикациях Кодекса.

Символ веры Джедая 
В книгах о «Звёздных войнах» также приводится Символ веры Джедая. Иногда его тоже называют кодексом, что неверно и вносит некоторую путаницу. Символ веры Джедая (), в отличие от Кодекса (), был написан уже в эпоху Новой Республики, после того, как Люк Скайуокер восстановил Орден джедаев. Символ веры состоит из пяти основных пунктов:
Джедаи — защитники мира в Галактике.
Джедаи используют свои способности, чтобы охранять и защищать — никогда для нападения на других.
Джедаи уважают каждую жизнь, в любой форме.
Джедаи служат другим, а не властвуют над ними, во благо Галактики.
Джедаи стремятся к самосовершенствованию через познание и тренировку.

Оружие 

Основным оружием джедаю служил световой меч с лезвием из чистой энергии (плазмы), основанный на кайбер-кристалле вкупе с Силой. Умение владеть мечом предполагало не только тренировки сами по себе, но и обучение понимать и чувствовать через Силу своё оружие. Изначально созданный ракатанской империей и усовершенствованный ситхами он по праву стал неотъемлемым элементом ордена адептов Светлой Стороны Силы.

Примечания

Литература 
 Sword Fighting in the Star Wars Universe: Historical Origins, Style and Philosophy by Nick Jamilla (McFarland & Company, 2008)
 Star Wars and History by Nancy Reagin & Janice Liedl (John Wiley & Sons, 2012)
 The Science Fiction Reboot: Canon, Innovation and Fandom in Refashioned Franchises by Heather Urbanski (McFarland & Company, 2013)
 Star wars: the essential chronology by Kevin J. Anderson & Daniel Wallace (Ballantine Books, 2000)
 Culture, identities, and technology in the Star wars films: essays on the two trilogies by Carl Silvio & Tony M. Vinci (McFarland & Company, 2007)
 The Star Wars Heresies by Paul F. McDonald (McFarland & Company, 2013)

Ссылки 

 

 
Вымышленные организации в комиксах
Вымышленные организации